Fless ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Fless (1961–2007), deutsche Autorin, Dozentin, Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Friederike Fless (* 1964), deutsche Klassische Archäologin